Határhegy, falu Ukrajnában, Kárpátalján, az Ungvári járásban
Határhegy, falu Ukrajnában, Kárpátalján, a Huszti járásban